FK Lida (vitryska: Футбольны клуб Ліда, Futbolnij Klub Lida) är en vitrysk fotbollsklubb i Lida (Lidza).

Historia 
Fotbollsklubb grundades 1962 som FK Krasnoje Znamia.
 1962: Krasnoje Znamia Lida
 1963: Vimpel Lida
 1971: Obuvščik Lida
 1997: FK Lida

Meriter 
Vitryska SSR mästare (4) 1983, 1985, 1986, 1989

Vitryska SSR cupmästare (2) 1984, 1986

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Lida på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1962